Arena Főnix (Sala Főnix, Főnix Csarnok până în 2021) este o arenă multifuncțională acoperită din Debrețin, Ungaria. Clădirea a fost finalizată și inaugurată pe 30 septembrie 2002. Ea este folosită ca bază locală pentru echipele masculine și feminine de baschet, volei și handbal din oraș. Arena a fost numită după Pasărea Phoenix, simbolul orașului Debrețin.

Sala Főnix este, cu cele 8.500 de locuri, a doua cea mai mare din Ungaria după Sala Sporturilor László Papp din Budapesta, care are o capacitate de 12.500 de locuri. Planurile acestei construcții au fost adaptate după sala deja existentă la Tallinn (Estonia). Construcția Sălii Főnix a fost terminată în opt luni.

Istoric 
Încă de la inaugurare, sala a fost gazda mai multor evenimente de toate varietățile (precum hochei, futsal, baschet, handbal, concursuri de dans, concerte, conferințe și chiar spectacole de patinaj). Lunga listă a celebrităților care au performat aici conține campionul olimpic Szilveszter Csollány, trupele heavy metal Iron Maiden și Nightwish, trupa rock Deep Purple, pianistul Richard Clayderman sau cântărețul Bryan Adams și mulți alți artiști și atleți.

Sala a fost construită inițial pentru a organiza Campionatul Mondial de Gimnastică din 2002. În timpul concertelor, scena înlocuiește un perete lateral, astfel încât restul terenului și tribunele sunt pregătite pentru spectatori, având o capacitate mult mai mare.

Facilități 
 lățime exterioară: 76,63 m
 lungime exterioară: 108,56 m
 înălțime: 21,1 m
 distanța de la podea la tavan: 14,4 m
 lungimea terenului: 70 m
 lățimea terenului: 43,,8 m
 aria totală a terenului: 3066 m2
 etaje: 4
 lifturi: 4+1
 vestiare pentru atleți: 6
 restaurante: 2
 capacitatea camerei multifuncționale: 300
 locuri de parcare pentru mașini: 455
 locuri de parcare pentru autocare: 28

Note

Legături externe 
 Site Oficial 
 Website al Főnix Rendezvényszervező

Săli de sport din Ungaria
Săli de concerte din Ungaria
Clădiri și structuri din 2002
Fondări în 2002